Шперлінг Григорій Олександрович (1885—1960) — російський режисер, театральний діяч.
 Густав Шперлінг — німецький борець греко-римського стилю, чемпіон світу 1910 року.
 Дов Шперлінг (1937—2014) — сіоністський діяч.
 Едуард Шперлінг (1902—1985) — німецький борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи.
 Макс Шперлінг (1905—1984) — командувач 9-ї танкової дивізії Третього Райху.
 Шперлінг Олександра Миколаївна (1867—1943) — артистка опери (меццо-сопрано й контральто) та педагог.